Аянлех Сулейман — джибутийский бегун на средние дистанции, который специализируется в беге на 1500 метров. Серебряный призёр чемпионата Африки 2012 года. На чемпионате мира в помещении 2012 года занял 5-е место. Серебряный призёр мемориала Фанни Бланкерс-Кун 2012 года с национальным рекордом 3.30,31.

Победитель соревнований PSD Bank Meeting 2013 года с национальным рекордом 3.36,13.

В настоящее время владеет рекордами Джибути на всех дистанциях от 800 до 3000 метров.

Победитель соревнований XL Galan 2013 года на дистанции 1000 метров с личным рекордом 2.17,05.

2014 год начал со второго места на соревнованиях XL Galan в беге на 1500 метров 31 мая он стал победителем Prefontaine Classic в беге на 1 милю, установив национальный рекорд — 3.47,32.

17 февраля 2016 года в Стокгольме на Globen Galan установил высшее мировое достижение в беге на 1000 метров: 2.14,20.

На Олимпийских играх 2016 года занял 4-е место в финале на дистанции 1500 метров, проиграв чемпиону всего 0,29 сек.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Джибути
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года